Kalamazoo peut désigner :

Toponyme 

 Kalamazoo, ville du Michigan ;
 Kalamazoo, communauté non incorporée de Virginie-Occidentale ;
 La rivière Kalamazoo, qui se jette dans le lac Michigan.

Cinéma 
 Kalamazoo, film de 1988 ;
 Kalamazoo, film de 1995 ;
 Kalamazoo?, film américain réalisé par David O'Malley sorti en 2006.

Musique 
 (I've Got a Gal In) Kalamazoo, le tube swing du jazzman Glenn Miller, en 1942 ;
 Kalamazoo, chanson du groupe rock Primus, sur l'album Brown Album sorti en 1997.

Divers 
 Kalamazoo, le classeur réunissant les bulletins trimestriels des élèves d'une classe, antonomase du nom d'une société fabricant des produits pour la vie scolaire.